Васи́лий Ива́нович Па́юсов (род. 22 января 1957 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — советский хоккеист, выступавший за московское «Динамо». Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Родился 22 января 1957 года в Кирово-Чепецке. Воспитанник местной «Олимпии» (первый тренер Р. А. Корзунин), где и начал игровую карьеру.

В 1974 году был приглашён в московское «Динамо», в котором играл до 1985: провёл 11 сезонов, сыграл 247 матчей, забросил 14 шайб. Исключением стала часть сезона 1977/1978, когда он был направлен в помощь минским одноклубникам», борющимся за выход в высшую лигу чемпионата СССР. 6-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призёр чемпионата СССР. Обладатель и финалист Кубка СССР.

После завершения игровой карьеры являлся директором СДЮШОР по хоккею «Динамо» имени А. И. Чернышёва.

Введён в Зал славы клуба «Динамо» (Москва).

Статистика

Достижения 
  Чемпион Европы среди юниоров 1975.
  Бронзовый призёр чемпионата СССР 1975/1976.
  Обладатель Кубка СССР 1976
  Чемпион Европы среди юниоров 1976.
  Чемпион мира среди молодёжи 1976.
  Чемпион мира среди молодёжи 1977.
  Серебряный призёр чемпионата СССР 1976/1977.
  Серебряный призёр чемпионата СССР 1977/1978.
  Серебряный призёр чемпионата СССР 1978/1979.
  Финалист Кубка СССР 1979.
  Серебряный призёр чемпионата СССР 1979/1980.
  Серебряный призёр чемпионата СССР 1980/1981.
  Бронзовый призёр чемпионата СССР 1981/1982.
  Бронзовый призёр чемпионата СССР 1982/1983.
  Обладатель Кубка Шпенглера 
  Серебряный призёр чемпионата СССР 1984/1985.

Государственные награды 
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1996)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

﻿Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Минск
Мастера спорта СССР международного класса
Родившиеся в Кирово-Чепецке